Teresa de Baviera (en alemán: Therese von Bayern; Múnich, 12 de noviembre de 1850-Lindau, 19 de septiembre de 1925) fue una princesa bávara por nacimiento. Fue etnóloga, botánica, escritora de libros de viaje, zoóloga, y líder en trabajo social.

Biografía 
Fue el tercer hijo y única hija de Leopoldo, príncipe regente de Baviera, y de su esposa, la archiduquesa Augusta Fernanda de Austria-Toscana. Cuando murió su madre en 1864, Teresa junto con su tía, Aldegunda de Baviera, se hicieron cargo del hogar familiar.

En su juventud se enamoró de su primo, el rey Otón I de Baviera. Él también le correspondía, pero no pudieron casarse debido a que se descubrió que tenía una enfermedad mental, siendo recluido, aunque años después sería rey de Baviera. Aunque después su padre y hermanos invitaron a varios candidatos matrimoniales a Múnich, Teresa permaneció soltera. No se sentía atraída por ninguno y se describió a sí misma como no apta para casarse. Se la consideraba testaruda y segura de sí misma y tenía intereses inusuales para una mujer a fines del siglo XIX. Adquirió su amplia educación en ciencias naturales y sociales, en geología, botánica, zoología y etnología a través del autoaprendizaje, porque en ese momento las niñas y las mujeres no eran admitidas ni en las escuelas primarias ni en las universidades. Los estudios para mujeres solo se introdujeron en Baviera en 1903 por su padre, el príncipe regente Leopoldo.

Viajes 
A la edad de 21 años, Teresa comenzó a viajar por Europa y el norte de África, y aprendió un total de 12 idiomas, tanto hablados como escritos. Durante sus viajes de expedición, vivió espartanamente y siempre viajó de incógnito como "Condesa Elpen" con un máximo de tres sirvientes personales. Desde 1880, fue abadesa del convento de Santa Ana en Múnich. Gracias a la remuneración que recibía, era económicamente independiente y podía perseguir sus intereses de manera más específica. 

En las décadas de 1880 y 1890 realizó varios viajes a América, que duraron varios meses, durante los cuales también realizó extensos estudios científicos. En 1892, se convirtió en miembro honorario de la Sociedad Geográfica y nombrada miembro de la Academia de Ciencias de Baviera. En 1897 recibió un doctorado honorario de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Múnich, una rareza para una mujer autodidacta en ese momento.

Teresa trajo una extensa colección de objetos zoológicos, botánicos y etnológicos del viaje de recolección de 1898 por América del Sur, que duró más de medio año. Su viaje de investigación la llevó primero al Caribe y de allí a Colombia. Cruzó los Andes y viajó desde la costa del Pacífico vía Ecuador hasta Perú, y de ahí a Argentina vía Chile. El 14 de octubre desembarcó en Valparaíso. Faltaba apenas una semana para su embarque previsto en Buenos Aires. El grupo de turistas cruzó los 3970 m de altura con un tiro de caballos en el Paso de Upsallata e inició el descenso de los Andes a Punta de los Vacos el 17 de octubre. Su destino real, estaba todavía a más de 1000 km de distancia. Llegó a Buenos Aires en tren la mañana del 20 de octubre. El 21 de octubre de 1898 a las 5:00 a.m. zarpó en el transatlántico de pasajeros hacia Portugal.

Su recolección de peces solo del viaje fue de 228 peces de 91 especies. A partir de sus colecciones, el ictiólogo vienés Francisco Steindachner describió un total de ocho nuevas especies en 1900 y 1902. Conoció a numerosos pueblos hasta entonces desconocidos en Europa y los describió, y coleccionó "curiosidades" y plantas raras. En 1893 viajó por América del Norte, prestando especial atención a las llanuras y los indios del suroeste. Sus extensas colecciones etnológicas se encuentran ahora en el Museo de los Cinco Continentes. En 1926, todo el legado zoológico fue donado a la Colección Estatal Zoológica de Múnich, incluida la colección de peces del viaje de 1898 a América del Sur y los especímenes del viaje de 1893 a México, que probablemente fueron destruidos casi por completo en la Segunda Guerra Mundial.

Últimos años 

Tras la muerte de su padre a finales de 1912, Teresa dejó de viajar y se dedicó a los temas sociales y políticos de su tierra natal. En particular, participó en la Liga de Mujeres Católicas e hizo campaña para mejorar la educación de las niñas y las mujeres. Rechazó firmemente la entrada de Alemania en la Primera Guerra Mundial y el entusiasmo por la guerra en ese momento.

En 1914 se retiró a Villa Amsee, cerca de Lindau, en el lago de Constanza, donde murió en 1925, a la edad de 75 años. Su biblioteca constaba de alrededor de 11.000 artículos, incluidos 580 mapas. Llegó a la Biblioteca Estatal de Baviera en 1925, donde los volúmenes se incorporaron a las existencias normales de la biblioteca sin ninguna indicación de procedencia.

Obras

Algunas publicaciones 
 Ausflug nach Tunis (Excursión a Túnez) 1880.
 Reiseeindrücke und Skizzen aus Russland (Impresiones y escenas de Rusia) Stuttgart, 1885.
 Über den Polarkreis (Sobre el Círculo Polar Ártico) 1889.
 Über mexikanische Seen (Acerca de lagos mexicanos) Viena, 1895.
 Meine Reise in den Brasilianischen Tropen (Mi viaje a las zonas tropicales de Brasil) Dietrich Remmer, Berlín, 1897.
 Einiges über die Pueblo-Indianer (Algo sobre los indios Pueblo) En: Völkerschau 2 1902 ( 4-6): 38-42
 Reisestudien aus dem westlichen Südamerika (Estudios de viaje desde el oeste de Sudamérica) 2 vols. Berlín, 1908.

Títulos y órdenes

Títulos 
 12 de noviembre de 1850-19 de septiembre de 1925: Su Alteza Real la princesa Teresa de Baviera.

Órdenes 
 1 de noviembre de 1864:  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. ( Reino de España)
  Dama de la Orden de la Cruz Estrellada. ()
1908: Condecorada con la Condecoración para las Artes y las Ciencias. (Imperio austrohúngaro)

En el cine 
La princesa Teresa de Baviera apareció en una película documental de 1997, dedicado a ella:
 Wolfgang Voelker, Prinzessin Therese von Bayern - Forscherin, Sammlerin, Weltreisende, trasmitido por Phoenix el sábado 15 de febrero de 2003 a las 21:00.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Princesas de Baviera del siglo XIX (casa de Wittelsbach)
Princesas de Baviera del siglo XX (casa de Wittelsbach)
Botánicos de Alemania del siglo XX
Zoólogos de Alemania del siglo XX
Zoólogos de Alemania del siglo XIX
Botánicos de Alemania del siglo XIX
Etnólogos de Alemania del siglo XX
Escritores sobre viajes del siglo XIX
Filántropos de Alemania
Escritores en alemán del siglo XX
Academia de Ciencias de Baviera
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Sepultados en la Iglesia de los Teatinos y San Cayetano
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Abadesas de la Institución de Damas Nobles de Santa Ana en Munich
Condecorados con la Imperial y real Condecoración austrohúngara para las Artes y las Ciencias
Nacidos en Múnich
Fallecidos en Baviera